Svatý Placid může být:

 svatý Placid – italský benediktinský mnich, mučedník a světec žijící v 7. století, uctívaný se sv. Sigisbertem
 Placid ze Subiaca – italský benediktinský mnich a světec žijící v 6. století